Soós Tibor (1929–2021) bárzongorista
 Soós Tibor (1943) állatorvos, virológus
 Soós Tibor (?) festőművész
 Soós Tibor (?) Junior Prima díjas vegyész